Dobriceni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dobriceni (Olt), Dorf im Kreis Olt
 Dobriceni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea